Chiron může znamenat:

 Chiron (hypotetický měsíc) – název údajného měsíce planety Saturn pozorovaného
 Chiron (planetka) – planetka

Externí odkazy